Saupe ist der Familienname folgender Personen

 Alfred Saupe (1925–2008), deutscher Physiker
 Bernd Saupe (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Bernhard Saupe (* 1976), österreichischer Schriftsteller
 Christian Gottlob Saupe (1763–1819), deutscher Komponist

 Dietmar Saupe (* 1954), deutscher Informatiker und Professor an der Universität Konstanz
 Hugo Saupe (1883–1957), deutscher Politiker (SPD)
 Max Saupe (1889–1945), deutscher Politiker
 Walther Saupe (1892–?), deutscher Pädagoge, Psychologe und Philosoph

Siehe auch:
 Sauppe